Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 se dispute du 20 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Vlasta Kodesova.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Miroslava Holubova et Vlasta Kodesova.

En double mixte, la paire Margaret Smith Court et Robert Howe enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Budapest

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Budapest